Bahçesaray (district), een Turks district in de provincie Van
 Bahçesaray (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Bahçesaray